Сафарян Самвел Аракелович (Սամվել Սաֆարյան; 1902-1969) — вірменський архітектор, заслужений діяч мистецтв 
 Давид Сафарян — вірменський спортсмен, учасник Літніх Олімпійських ігор 2012

Вірменські прізвища